Флаглер има више значења:
 Округ Флаглер (Флорида)
 Флаглер (Колорадо)